Ватса:
 Ватса — древнеиндийское государство.
 Ватса — посёлок при станции в Котласском районе Архангельской области.
 Ватса — станция Северной железной дороги в Архангельской области.
 Ватса — деревня в Эстонии.